

Cinema 
 No Questions Asked – film del 1951 diretto da Harold F. Kress

Letteratura 
 Hai un cuore, poliziotto? (No Questions Asked) – romanzo di Edna Sherry, Il Giallo Mondadori n. 560
 L'intermediario o Nessuna domanda (No Questions Asked) – romanzo di Oliver Bleeck del 1976

Musica 
 No Questions Asked – album dei The Flesh Eaters del 1980
 No Questions Asked – traccia dell'album Rise dei The Answer del 2006

Televisione 
 Ombre del passato (No Questions Asked) – episodio della terza stagione di The Dead Zone